Grand Prix Monako, oficjalnie LX Grand Prix de Monaco - ósmy z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002, który odbył się na torze Circuit de Monaco 26 maja 2002. Był to jubileuszowy 60 wyścig Formuły 1 w Monte Carlo. Zwycięzcą wyścigu został David Coulthard (McLaren-Mercedes) startując z drugiego pola. Drugie miejsce zajął Michael Schumacher (Ferrari), a Ralf Schumacher (Williams-BMW) ukończył wyścig na trzecim miejscu. Kwalifikacje wygrał Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) osiągając czas 1:18:998.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Monako
2002
2002 w Monako